Серге́й Алекса́ндрович Богомо́лов:
 Богомолов, Сергей Александрович (1925—1999) — Герой Советского Союза (1944).
 Богомолов, Сергей Александрович (1926—2004) — советский дипломат.
 Богомолов, Сергей Александрович — диктор Всесоюзного радио в 1950—1980-е годы.